Ґейл ()  — англійське ім'я, прізвище та топонім.

Ім'я 
 Ґейл Гарольд (; 1969) — американський актор, продюсер.
 Ґейл Діверс (; 1966) — американська легкоатлетка, триразова Олімпійська чемпіонка (1992, 1996).
 Ґейл Еммс (; 1977) — британська бадмінтоністка, олімпійська медалістка (2004).
 Гейл Рубін (; 1949) — американська антрополог, активістка та теоретик у сфері гендерної та сексуальної політики.
 Гейл Сондергаард (; 1899–1985) — американська актриса, володарка премії «Оскар».
 Ґейл Галворсен (; 1920) — пілот американської транспортної авіації.
 Ґейл Ганімен (; 1972) — шотландська письменниця.

Прізвище 

 Боб Ґейл (; 1951) — американський сценарист та продюсер.
 Джордж Ґейл ( — британський карикатурист.
 Ерік Ґейл (; 1938—1994) — американський джазовий гітарист.
 Келлі Ґейл (; 1995) — шведська модель з індійсько-австралійським корінням.
 Річард Нельсон Ґейл (; 1896—1982) — британський воєначальник, генерал.
 Робін Ґейл (; 1985) — канадська футболістка, олімпійська медалістка (2012).
 Таджей Ґейл (,  1996) — ямайський легкоатлет, чемпіон світу зі стрибків у довжину (2019).

Топоніми

Ґейл — місто, штат Вісконсин

Інші топоніми 
 Ґейл () — метеоритний кратер на Марсі.

Див. також 
 Гейл

Англійські імена
Англійські прізвища